Jméno a příjmení Josef Šafařík má více nositelů:

 Josef Šafařík (1907–1992) – filosof, esejista a dramatik 
 Josef Šafařík (politik) (1890–1979) – český a československý politik, poúnorový poslanec za ČSS
 Josef Šafařík (medailér) (* 1977) – český medailér
 Josef Šafařík (salesián) (1906–1987) – český římskokatolický kněz a salesiánský misionář působící v Peru
 Pavel Josef Šafařík (1795–1861) – česky píšící slovenský spisovatel, slavista a obrozenec